Wyoming, estat de l'oest dels Estats Units d'Amèrica al nord de les Muntanyes Rocoses.
 Wyoming (Delaware), població dels Estats Units a l'estat de Delaware.
 Wyoming (Illinois)
 Wyoming (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Wyoming (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Wyoming (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Wyoming (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 West Wyoming, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 El Gran Wyoming (1955-), nom artístic de José Miguel Monzón, metge, humorista, actor, director, escriptor, músic i presentador de televisió espanyol.